Spickermann ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Spickermann († 1706), letzte in Recklinghausen als Hexe verurteilte Frau 
 Ferdinand Spickermann (1812–1880), Berliner Arzt und Grundbesitzer
 Josef Spickermann (1870–1947), Politiker der deutschen Minderheit in Polen (DVP)
 Wolfgang Spickermann (* 1959), deutscher Althistoriker
 Wolfgang Spickermann (Journalist) (* 1945), deutscher Journalist, Chefredakteur des Neuen Deutschlands 1989–1992 

Siehe auch:
 Spieckermann
 Spiekermann